Vasari kan syfta på:

Geografi

Finland 

1. Vasari (sjö), sjö i Ruokolax,  (1,4 km²)
2. Vasari (liten sjö), sjö i Ruokolax,  (4 ha)

Italien 

1. Vasari (ort i Italien), Marche, Provincia di Ancona,

Personer
Giorgio Vasari (1511-1574), italiensk konstnär, historiker, arkitekt, krönikör och författare.

Se även 
Vasarajärvi, en sjö i Kiruna kommun,  (19 ha)

Robotskapade Italienförgreningar